etc. — скорочення латинського виразу et cetera, що означає «та інші», «тощо», «і так далі». Ставиться в кінці неповного перерахування. Вживається в деяких європейських мовах.
 /etc — директорія в операційній системі UNIX.
ETC — 
абревіатура:
 Eldorado Touring Coupe — модель автомобіля Cadillac.
 Electron transport chain — дихальний ланцюг переносу електронів.
 Electronic toll collection — автоматизована система сплати за проїзд автодорогою.
  — вид цінного паперу.
  — алгоритм стиснення зображень.
  — об'єкт АНБ (Вісбаден, Німеччина).
 Extratropical cyclone — атмосферний феномен.
 Elite Tauren Chieftain — назва рок-групи. Рок-група складається зі співробітників компанії Blizzard